Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (primo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Karim Alami (semifinali)

 Christian Ruud (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Roberto Carretero-Diaz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1996